Golden Odyssey bezeichnet

 Golden Odyssey (Schiff, 1974), ein Kreuzfahrtschiff
 Golden Odyssey (Schiff, 1990), eine Superyacht